Koen van Nol (Amsterdam, 20 januari 1974) is een Nederlands judoka, jurist, filmmaker en sportbestuurder.

Judocarrière 
Koen van Nol kwam uit in de klasse tot 71 kilogram. Tot de hoogtepunten in zijn carrière behoren de zilveren medaille op de Jigoro Kano Cup (1999) en de Europese titels met zijn club Kenamju (1998, 2003) en het Nederlandse judoteam (1997).